Horvátország
Kapelica falu Gerzence (Garešnica) községben, Belovár-Bilogora megyében
Kapelica falu Labin községben, Isztria megyében